Штат Мексики Пуэбла разделён на 217 муниципалитетов.

Источники

См. также 
 Города Пуэблы
 Пуэбла

Ссылки 
 Список муниципалитетов и их центров на сайте штата Пуэбла
 Карты муниципалитетов Пуэблы на сайте штата

Муниципалитеты Пуэблы
Списки:Мексика